Patlabor peut désigner :
 Patlabor, la série d'animation ;
 Patlabor, le manga ;
 Patlabor, film d'animation, sorti en 1989 ;
 Patlabor 2, film d'animation, sorti en 1993.